Trompa, en anatomía, puede hacer referencia a:
 La trompa o probóscide; apéndice alargado y tubular situado en la cabeza de algunos animales.
 La trompa de Eustaquio o trompa auditiva; conducto, propio de multitud de vertebrados, que comunica el oído medio con la faringe, y que en el ser humano tiene entre 4 y 5cm de largo.
 La trompa uterina o trompa de Falopio; en las hembras de los mamíferos, cada uno de los dos conductos que conectan los ovarios con el útero o matriz.

Asimismo, en música, puede referirse a:
 La trompa o corno francés; instrumento de viento-metal.
 La trompa alto, también conocida como trompa tenor o bombardino en mi bemol; otro instrumento de viento-metal.
 La trompa de los Alpes o alforno; trompa suiza larga, de madera, con boquilla de copa y tubo de sección cónica.
 La trompa de Ribagorza, instrumento de viento, de doble lengüeta.
 La trompa natural o trompa de caza; instrumento de viento-metal antecesor de la trompa moderna.

Además, en arquitectura e ingeniería, puede hacer referencia a:
 La trompa, bóveda de intersección que vuela fuera del muro.
 La trompa de agua, compresor de aire que usa la fuerza del agua.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para trompa.